Eloy steht für:

 Eloy (Arizona), Stadt im Pinal County
 Eloy (Band), deutsche Artrock-Band
 Eloy (Album), Debütalbum der gleichnamigen deutschen Artock-Band

Eloy oder Éloy ist der Familienname folgender Personen:
 
 André-Léonce-Joseph Eloy (1864–1947), französischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Vinh
 Francisco Eloy dos Santos (* 1920), portugiesischer Fußballspieler
 Jean-Claude Eloy (* 1938), französischer Komponist
 Mário Eloy (1900–1951), portugiesischer Maler
 Pierre Martin Rémi Aucher-Éloy (1792–1838), französischer Botaniker und Forschungsreisender

Siehe auch:
 Eloi
 Saint-Éloy